Аргинбаєв (), жіноча форма () — башкирське прізвище. Відомі носії:
 Аргинбаєв Габіт Бікмухаметович — башкирський поет, письменник і фольклорист

 Аргинбаєва Світлана Робертівна — башкирська співачка

Башкирські прізвища